El término explanada puede hacer referencia a: 

Explanada, tablado de madera sobre el que se pone la batería de artillería.
Explanada, en el ámbito militar, se llama al terreno desde la cresta del parapeto del camino cubierto.